Rehau (Opper-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Rehau (Monheim), een plaats in de Duitse gemeente Monheim, deelstaat Beieren